Алексе́й Петро́вич Арха́нгельский ( — 2 ноября 1959, Брюссель) — русский военачальник, генерал-лейтенант (1917). Начальник Главного штаба (1917—1918). Участник Белого движения.

Служба в Русской императорской армии 
Родился в потомственной дворянской семье. Окончил Московский 2-й кадетский корпус в 1890 году и вступил в службу в сентябре этого года. Окончил 3-е Александровское военное училище в 1892 году (по 1-му разряду). Зачислен по армейской пехоте и выпущен в лейб-гвардии Волынский полк, где служил несколько лет младшим офицером, командиром роты и помощником заведующего полковой учебной командой. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1898; по 1-му разряду). 

С 1898 года — офицер Генерального штаба при штабе Варшавского военного округа. С января 1899 года — старший адъютант штаба 18-й пехотной дивизии, при этом с 24.01.1899 по 22.05.1900 года отбывал цензовое командование ротой в лейб-гвардии Егерском полку. С мая 1900 года — старший адъютант штаба 6-го армейского корпуса (Варшавский ВО). В 1901 году переведён в Главный штаб: столоначальник, с февраля 1902 младший делопроизводитель канцелярии Военно-учёного комитета, с мая 1903 вновь столоначальник, с декабря 1904 состоящий в числе штаб-офицеров Генерального штаба при Главном штабе, с октября 1906 по март 1909 года — делопроизводитель мобилизационного отдела Главного штаба. В этот же период отбыл цензовое командование батальоном в Киевском 5-м гренадерском полку. С марта 1909 года был начальником отделения, а с сентября 1910 года — исполняющим должность помощника дежурного генерала Главного штаба (утверждён в должности только 6.12.1912 года). 

С началом первой мировой войны был 24 июля 1914 года назначен исполняющим должность дежурного генерала Главного штаба. На этой должности оставался в течение почти всей войны, отвечал за назначения командного состава по армии. Неоднократно выезжал в действующую армию для выполнения поручений Главнокомандующего. После Февральской революции во время «кадровой чехарды» в русской армии дважды исполнял должность начальника Генерального штаба после отстранения с этого поста генерала П. И. Аверьянова (с 22 по 27 марта и с 31 марта по 12 апреля). 17 апреля 1917 года назначен дежурным генералом при Верховном Главнокомандующем. С 9 мая 1917 года — начальник Главного штаба (утверждён в должности 24 августа 1917 года). 

Временным правительством был произведён в генерал-лейтенанты (24.8.1917).

Участие в гражданской войне 
После Октябрьской революции был заменён 23 ноября (по н.ст. 8 декабря) на должности начальника Главного штаба на лояльного к большевикам генерал-лейтенанта Н. М. Потапова, перемещён на должность начальника Управления по командному составу Главного штаба. Затем был начальником отделения по учету и призыву военных специалистов мобилизационного отдела Главного штаба. После создания Красной Армии был зачислен в неё, получив приказом от 14 июня 1918 года назначение на такую же должность во Всероглавштабе.  

По утверждению ряда позднейших эмигрантских источников, находясь на этой должности, участвовал в деятельности Московского руководства «Всероссийского Национального центра», отправляя многочисленные группы офицеров в Добровольческую армию и своевременно предупреждая генералов и офицеров об аресте, а по мнению других авторов, такую легенду Архангельский придумал себе сам. 

7 сентября 1918 года А. П. Архангельский был снят с должности и переведён в распоряжение начальника Всеросглавштаба. Расценивая это как угрозу разоблачения, сумел добиться от Л. Д. Троцкого своего направления в инспекционную командировку на Южный фронт 15 сентября, где бежал от красных. По некоторым данным, с декабря 1918 по январь 1919 года служил в Военном министерстве Украинской державы, откуда тоже бежал. В феврале 1919 года прибыл в Екатеринодар в Добровольческую армию, потребовал военного суда над собой. Суд под председательством генерала Н. Ф. Дорошевского признал его невиновным и оправдал. Решение суда было утверждено А. И. Деникиным 7 марта 1919 года, который, однако, так и не восстановил доверие к А. П. Архангельскому, направив в резерв чинов при Главнокомандующем ВСЮР, а затем на службу на второстепенные административные должности.

С мая 1919 года являлся членом Комиссии по рассмотрению представлений к наградам и о производстве офицеров и классных чинов, с 3 июня 1919 года — помощник начальника общего отдела военного управления с оставлением на прежней должности. Дежурный генерал штаба Русской армии П. Н. Врангеля уже после её эвакуации из Крыма (с 20.11.1920).

В эмиграции 
После эвакуации из Крыма, с 1920 и по 1926 год — начальник отделения личного состава и информационного отделения штаба Главнокомандующего русской армией. Исполняющий должность помощника начальника штаба Главкома (октябрь-ноябрь 1926, затем этот штаб был упразднён). В 1927 году переехал из Королевства сербов, хорватов и словенцев (где находился с 1921 года) в Бельгию, где работал служащим одной из транспортных контор в Брюсселе. Также возглавлял ряд эмигрантских организаций: с 1927 года — Председатель Общества офицеров Генерального штаба в Бельгии, Объединения лейб-гвардии Волынского полка, Объединения офицеров гвардейской пехоты и лейб-гвардии Волынского полка в Бельгии, Объединения офицеров Гвардейского общества.

С марта 1938 года — председатель Русского общевоинского союза. Подтвердил Приказ № 82 генерала П. Н. Врангеля, запрещающего членам РОВС состоять в каких-либо политических организациях. Принимал меры к сплочению русской военной эмиграции и добился на этом пути определённых успехов, проведя в конце 1938 года в Белграде совещание целого ряда военных эмигрантских организаций, на котором была принята декларация о признании ими решающей роли РОВС. До конца жизни оставался последовательным антибольшевиком и видел задачу РОВСа в продолжении борьбы с большевизмом. Во время советско-финской войны предпринимал попытки организации русской армии из советских военнопленных в Финляндии. Созданный Б. Г. Бажановым при согласии маршала К. Г. Маннергейма отряд под названием «Русская народная армия» принимал участие в боевых действиях на стороне финской армии. Из-за этого у него произошел конфликт с А. И. Деникиным, считавшим Финляндию и финскую пропаганду антироссийской и русофобской.

В годы Второй мировой войны отстаивал интересы формально распущенных русских военных организаций в Бельгии и Франции перед германскими оккупационными властями, за что подвергался краткосрочному аресту и заключению в тюрьму немцами. Тем не менее, антибольшевизм А. П. Архангельского фактически привёл его в стан союзников Гитлера: 29 июня 1941 года в письме Председателя РОВСа за подписью Архангельского, которое рассылалось из Брюсселя всем подразделениям, отделам и воинским объединениям, он сформулировал официальную позицию РОВС по вопросу советско-германской войны, выступая за участие белоэмигрантов на стороне нацистской Германии. Впоследствии активно поддерживал создание РОА и Власовское движение — в письме к А. А. фон Лампе писал: «Войти в связь с А.[ндреем] А.[ндреевичем] нужно, ведь это должна быть антибольшевистская армия, да еще получившая специальную антибольшевистскую подготовку. Кроме того — это должно быть — хотелось бы в это верить — русская национальная армия. Как же нам, заклятым врагам большевизма и русским националистам остаться равнодушными?». 

В 1944 году после освобождения Бельгии силами англо-американских войск, был по требованию советского посольства арестован бельгийской полицией по подозрению в коллаборационизме, однако через несколько дней он был освобождён, а советскому правительству было отказано в его выдаче. После войны проделал большую работу по восстановлению РОВС. Один из инициаторов состоявшегося 12 июня 1949 года в Париже первого заседания Совета Российского Зарубежного Воинства (в который вошли РОВС, Корпус Императорской армии и флота, Русский корпус, ряд других военных и казачьих организаций), на котором почётным председателем Совета стал Великий Князь Андрей Владимирович, а председателем — генерал-лейтенант А. П. Архангельский (по март 1957 года). В январе 1957 года по состоянию здоровья официально передал должность председателя РОВС генерал-майору А. А. фон Лампе (который ещё с июня 1955 года временно исполнял эту должность). С 27 января 1957 года — почётный член РОВС.

Скончался в Брюсселе. Похоронен там же на кладбище Юккль.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3 ст. (1902)
 Орден Святой Анны 3 ст. (1906)
 Орден Святой Анны 2 ст. (6.12.1910)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (6.12.1913)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (6.12.1914)
 Орден Святой Анны 1 ст. (22.03.1915)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (10.04.1916)
 «В память царствования императора Александра III»
 «В память коронации Императора Николая II»
 «В память 200-летия Полтавской битвы»
 «В память 100-летия Отечественной войны 1812»
 «В память 300-летия царствования дома Романовых»
 Офицерский крест Итальянского ордена короны (1903)
 Ордена Благородной Бухары 1-й (1911) и 2-й (1910) степеней с алмазами (1913) и бриллиантами (1916)

Военные чины 
 Вступил в службу юнкером (01.09.1890)
 Подпоручик (ст. 05.08.1891)
 Поручик (ст. 04.08.1896)
 Штабс-капитан гвардии с переименованием в капитаны Генерального штаба (ст. 17.05.1898)
 Подполковник (ст. 06.04.1903)
 Полковник «за отличие по службе» (06.12.1907)
 Генерал-майор «за отличие по службе» (06.13.1913)
 Генерал-лейтенант «за отличие по службе» (24.08.1917)

Примечания

См. также 
 Русский общевоинский союз

Литература 
 Архангельский Алексей Петрович // Россия в 1917 году. Энциклопедия. [отв. редактор А. К. Сорокин] — М.: РОССПЭН, 2017. — 1095 с.; ISBN 978-5-8243-2094-7. — С.60.
 
 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917–1922 гг.: Справочные материалы. — М., 2009.
 Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. - М.: Наука, 1988. 
 Каминский В. В. «Белый» герой Алексей Петрович Архангельский — один из создателей Красной армии. // История повседневности. — 2016. — № 2 (2). — С. 9-17.
 Клавинг В. В. Кто был кто в Белой гвардии и военной контрреволюции (1917-1923 гг.): энциклопедический справочник. — СПб.: Нестор, 1998.
 Рутыч Н. Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: Материалы к истории Белого движения. — М.: Regnum-Российский архив, 2002.

Ссылки 
 Биография на сайте истории РОВС
 
 А. П. Архангельский. // Большая Российская энциклопедия. Том 2: Анкилоз — Банка. — М.: 2005. — ISBN ISBN 5-85270-330-3. — С.308. 

Родившиеся в Саратовской губернии
Выпускники Второго Московского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Генерал-лейтенанты (Российская республика)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Начальники Главного штаба Русской императорской армии
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Председатели РОВС
Русские эмигранты первой волны в Бельгии
Русские коллаборационисты